Platonești ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Platonești (Ialomița), Gemeinde im Kreis Ialomița
 Platonești (Harghita), Dorf im Kreis Harghita